Liming Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liming (socken i Kina), Heilongjiang, 
 Liming Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar